Tiger Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tiger Township (Creek County, Oklahoma)
 Tiger Township (Okmulgee County, Oklahoma)